La referencia Bailando con lobos puede significar lo siguiente:

 Dances with Wolves película dirigida en 1990 por Kevin Costner
 Bailando con lobos (single) sencillos del grupo Lobos Negros.